Ну, погоди! (выпуск 6) — шестой мультипликационный фильм из серии «Ну, погоди!».

Сюжет 
Волк отдыхает на лугу неподалёку от деревни. Вблизи него приземляется самолёт, в который забегают Зверята-парашютисты, среди которых оказывается Заяц. Волк следует за ним. После подъёма самолёта на высоту хищник по примеру Зайца выпрыгивает наружу. Осознав отсутствие парашюта, Волк приходит в ужас, однако приземление на курятник с соломенной крышей смягчает падение.

В деревне Волк продолжает попытки поймать Зайца: поджидает его в колодце; гонится за ним на угнанном комбайне; ловит удочкой. Однако всё заканчивается неудачами и курьёзами: Заяц отпускает ручку во́рота, и поднятый с ведром Волк падает обратно в колодец; попадает в комбайн и выходит оттуда упакованным; нечаянно зацепляет крючком удочки свои штаны, а после рывка — теряет их. Чтобы не оставаться полуголым, Волк надевает на себя лохмотья стоящего неподалёку огородного пугала.

Заяц садится на поезд из деревни. Волк заходит следом и, подкравшись к добыче сзади, закрывает ей глаза. Чтобы узнать, кто это, Заяц со смехом ощупывает лицо хищника и, коснувшись его зубов, с криком понимает и, выбравшись, убегает. Добежав до последнего вагона, он прячется. Думая, что Заяц находится за дверью, Волк вышибает её и падает на железную дорогу. Бросая вслед уезжающему поезду консервную банку, хищник кричит прощающемуся с ним Зайцу: «Ну, погоди!».

Создатели

Музыка 
 «Степь да степь кругом» (Сергей Садовский);
 Инструментальный ансамбль Эрвина Ереба и вокальный ансамбль «Módos» — «Гримаса» (Эрвин Ереб);
 Сугра Багирзаде и государственный симфонический оркестр Азербайджана — «Джуджалярим» (музыка — Гамбар Гусейнли, слова — Тофик Муталлибов);
 Вокальный ансамбль «Harmónia» и инструментальный ансамбль Тамаша Деака — «Vízisí» (Тамаш Деак);
 «Русские наигрыши» (русская народная музыка);
 ВИА «Песняры» — «Косил Ясь конюшину» (белорусская народная песня);
 Ансамбль электромузыкальных инструментов под управлением Вячеслава Мещерина — «На колхозной птицеферме» (эстонский народный танец «Петушиная полька» ());
 Инструментальный ансамбль «Балалайка» (руководитель — Виктор Купревич) — «Сельский наигрыш» (Аркадий Мелитонян);
 «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» (Арам Хачатурян).

Примечания

Ссылки 

 Кадры из фильма 
 Диафильм Ну, погоди! выпуск 6 

Рисованные мультфильмы СССР 1973 года
Ну, погоди!
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»